Зы́ков (женск.: Зы́кова) — русская, белорусская или украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Зыков, Алексей Иванович (род. 1966) — актёр, хореограф.
 Зыков, Анатолий Иванович (1930—2008) — советский и российский живописец.
 Зыков, Валентин Валентинович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Зыков, Валерий Борисович (род. 1944) — советский футболист.
 Зыков, Виктор Павлович (1854—не ранее 1923) — генерал-лейтенант, георгиевский кавалер, участник русско-турецкой и русско-японской войн.
 Зыков, Виталий Валерьевич (род. 1979) — российский писатель-фантаст.
 
 Зыков, Геннадий Павлович (род. 1989) — российский тяжелоатлет.
 Зыков, Дмитрий Андреевич (1892—1975) — советский и казахский агроном и растениевод.
 Зыков, Евгений Кириллович (1932—1957) — студент и навигатор, погиб в Антарктике, в честь него назван остров Зыкова.
 Зыков, Егор Вячеславович (род. 1993) — российский регбист.
 
 Зыков, Игорь Иванович (1945—не ранее 1992) — советский футболист.
 Зыков, Иннокентий Сергеевич (род. 1981) — российский регбист.
 Зыков, Кирилл Алексеевич (род. 1972) — российский учёный-пульмонолог, член-корреспондент РАН (2022).
 Зыков, Милетий Александрович (1898—1944) — деятель власовского движения.
 Зыков, Михаил Ефимович (1918—2006) — первый секретарь Ижевского горкома КПСС.
 
 
 Зыков, Павел Петрович (1821—1887) — архитектор (Зыков-первый).
 
 
 Зыков, Спартак Сергеевич (1925—2005) — советский дипломат.



См. также 
 
 
 Зыковы — дворянский род
 Зыков Конец — деревня в Тотемском районе Вологодской области